

Cinema 
 Blame – film del 2010 diretto da Michael Henry
 Blame – film del 2017 diretto da Quinn Shephard
 Blame! – film del 2017 diretto da Hiroyuki Seshita, basato sull'omonimo manga

Musica 
 Blame – singolo di Calvin Harris del 2015
 Blame – singolo dei Bastille del 2017

Altro 
 Blame! – manga scritto e disegnato da Tsutomu Nihei, pubblicato tra il 1998 e il 2003